Stati Uniti d'America
 Orangeburg – capoluogo della Contea di Orangeburg, Carolina del Sud
 Orangeburg – census-designated place della Contea di Rockland, New York